Doca
Ou ainda:
Alfredo Almeida Rego - ex-futebolista conhecido como "Doca"
Cidinho e Doca - dupla de rap
Docas Investimentos

Desambiguação